Sezon National League rozgrywany na przełomie 2021 i 2022 roku jako 84. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Szwajcarii w hokeju na lodzie.

Sezon zasadniczy

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Szwajcarii
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Szwajcarii
2022 w Szwajcarii